

Geografia
 Hearne – città della contea di Robertson, Texas, Stati Uniti
 Cratone Hearne – cratone nella parte settentrionale del Canada

Persone
 Bryan Hearne – attore statunitense
 Roberto Lorenzo Cavanagh y Hearne – giocatore di polo argentino
 Samuel Hearne – esploratore commerciante di pelli, scrittore e naturalista britannico
 Thomas Hearne – antiquario ed erudito inglese